Geyersberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Geyersberg (Freyung), Ortsteil der Stadt Freyung, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Geyersberg (Gemeinde Bergern im Dunkelsteinerwald), Ortschaft von Bergern im Dunkelsteinerwald, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Geyersberg (Geyer), durch die Geyersche Binge bekannter Berg in Geyer, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Burg Geyersberg (Lebing), abgekommene Burg in Allerheiligen im Mühlkreis in Oberösterreich 

Siehe auch
 Geiersberg
 Geierschlag
 Geiersbach
 Geyerbach
 Geyersdorf